Feria může být:

 Feria (starověký Řím) – svátky ve starověkém římském náboženství
 Feria (Badajoz) – město ve Španělsku
 La Feria – město v americkém státě Texas
 Všední den neboli ferie, latinsky feria – liturgický den, který není nedělí ani liturgickou slavností
 Feria del Sol – mezinárodní kulturní festival každoročně konaný ve Venezuele